EMMI est un sigle ou acronyme qui peut faire référence à :

 ESO Multi-Mode Instrument, un spectrographe-imageur installé au télescope New Technology Telescope de l’observatoire de La Silla au Chili ;
 European Money markets Institute, l'organisme financier chargé de la publication de l'indice monétaire interbancaire européen Euribor.

Voir aussi 
 .